Лоренсана (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Сентраль. Занимает площадь 63 км². Население — 2506 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города Луго
Муниципалитеты Луго